5-й выпуск  Тур ОАЭ — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Объединённых Арабских Эмиратов. Гонка проводилась с 20 по 26 февраля 2023 года в рамках Мирового тура UCI 2023.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку приняли 16 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторы пригласили ещё 4 команды категории ProTeam. Таким образом всего в гонке приняло участие 20 команд.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1 

На финише первого этапа Тим Мерлир	и Калеб Юэн финишировали настолько близко друг к другу, что ждать результатов фотофиниша пришлось 15 минут. В итоге победителем был выбран Мерлир.

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Рейтинг UCI 
Очки за гонку в мировом рейтинге UCI 2023 года присуждаются в соответствии со следующей шкалой:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур ОАЭ 2023 на FirstCycling
 
 
 
 
 

Спорт в ОАЭ в 2023 году
Февраль 2023 года
2023 год в велоспорте